Masonville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Masonville (Arkansas)
Masonville (Iowa)
Masonville (Kentucky)